Адальберт Бецценбергер (родился 14 апреля 1851 года в Касселе, умер 31 октября 1922 года в Кёнигсберге) — немецкий филолог и археолог, преподаватель университетов в Гёттингене и Кёнигсберге. Считается основоположником балтистики.

Биография 
Сын германиста Хайнриха Эрста Бецценбергера. С 1859 по 1869 годы учился в гимназии в Касселе. Во время учёбы в Гёттингенском университете под влиянием Т. Бенфея ушёл от занятий германистикой и историей в сравнительно-историческое языкознание. В 1872 году Бецценбергер защитил диссертацию по компаративистике. В 1873 году он переходит в Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, где благодаря М. Хаугу заинтересовался индоевропеистикой.

В 1874 году защитил диссертацию в Гёттингене, стал хабилитированным доктором и получил звание приват-доцента. В 1879 году Адальберт Бецценбергер стал одним из основателей Литовского литературного общества и ординарным профессором и заведующим кафедрой санскрита в Кёнигсбергском университете. Здесь он заложил основы балтистики и стал заниматься балтийской археологией. В 1884 году был избран членом Гёттингенской академии наук.

В 1890/91 учебном году А. Бецценбергер стал проректором Кёнигсбергского университета, а в 1919/20 и 1920/21 учебных годах был ректором этого университета.

В 1894 году был именован членом-корреспондентом Российской академия наук.

В честь Бецценбергера была названа улица в Кёнигсберге.

Награды 

 Поощрительная премия фонда Боппа (1879)
 Орден Красного орла 4 класса
 Орден Короны (Пруссия) 3 класса
 Орден Святой Анны 2 класса

Труды 
 Beiträge zu Geschichte der Litauischen Sprache. auf Grund litauischer Texte des 16. und 17. Jahrhunderts. Peppmüller Verlag, Göttingen 1877.
 Die Kurische Nehrung und ihre Bewohner Engelhorn, Stuttgart 1889 (Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde; 3-4).
 Lettische Dialektstudien. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1885.
 Litauische Forschungen. Beiträge zur Kenntniss der Sprache und des Volkstumes der Litauer. Peppmüller Verlag, Göttingen 1882.
 Sitzungsbericht der Altertumsgeschichte Prussia. 1892.
 Über der Sprache der Preußischen Letten. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1888.

Примечания

Литература 
 Goetz von Selle: Bezzenberger, Adalbert. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 2, Duncker & Humblot, Berlin 1955, ISBN 3-428-00183-4, S. 213 .

Ссылки 

 Биография и библиография 
 

Лингвисты Германии
Преподаватели Гёттингенского университета
Ректоры Кёнигсбергского университета
Кавалеры ордена Короны 3-го класса (Пруссия)
Члены Гёттингенской академии наук
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Балтисты